Piolho-do-morangueiro (ou afídio-do-morangueiro, afídeo-do-morangueiro ou pulgão-do-morangueiro) é o nome das seguintes espécies de afídios monófagos:
 Aphis forbesi
 Chaetosiphon fragaefolii

Desambiguação